Ibuki kan syfta på:

 Ibuki - eller Greenhouse Gases Observing Satellite (GOSAT), en japansk jordresurssatellit
 Ibuki (Street Fighter) - en fiktiv karaktär i TV-spelet Street Fighter.